Schongau (Duitsland), een stad in de Duitse deelstaat Beieren
Schongau (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Luzern